Anzenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Anzenberger (1923–2005), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Friedrich Anzenberger (* 1960), österreichischer Musikforscher und Musikpädagoge
 Philipp Anzenberger (* 1986), österreichischer Jurist
 Regina Maria Anzenberger, österreichische Künstlerin, Kuratorin und Galeristin
 Toni Anzenberger (* 1969), österreichischer Radsportler, Reisejournalist und Fotograf
 Werner Anzenberger (* 1962), österreichischer Jurist und Historiker

Siehe auch:
 Anzenberg